Kostenets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Kostenets, kommun, Oblast Sofija, 
 Kostenets (by), Oblast Sofija, obsjtina Kostenets, 
 Kostenets (stad), Oblast Sofija, obsjtina Kostenets,